Az 1956. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát január 31-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Toni Sailer nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Megjegyzések
*5 másodperc büntetést kapott
**10 másodperc büntetést kapott

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1956. évi téli olimpiai játékokon